Ву́лиця Промисло́ва ( — вулиця у Сєвєродонецьку. Довжина 2 220 метрів. Починається від перетину з вулицею Заводською. Закінчується на перетині з Гвардійським проспектом і трасою на Лисичанськ ч/з Синецький. Забудована промисловими об'єктами.

Вулиці Сєвєродонецька